

Anno 
 445 o 445 a.C.

Codici 
 445 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatori d'Ontinyent, nella regione di Valencia, in Spagna

Matematica 
 445 – numero